La finale de la Coupe des villes de foires 1967-1968 est la  de la Coupe des villes de foires. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement à l'Elland Road de Leeds, en Angleterre, et au Népstadion de Budapest, en Hongrie.

Elle oppose l'équipe anglaise de Leeds United aux Hongrois du Ferencváros TC. Au terme des deux rencontres, les Leedsiens s'imposent sur le score final de 1 but à 0 (1-0 à l'aller, 0-0 au retour) et remportent la Coupe des villes de foires pour la première fois.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1967-1968
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1967-1968

Notes et références

Lien externe 
 Inter-Cities Fairs Cup 1967-68

1967-1968
Compétition de football en Angleterre
Compétition de football en Hongrie
Événement sportif à Leeds
Événement sportif à Budapest
Face-à-face du Leeds United FC
Ferencváros TC
Football en 1968
Sport en Angleterre en 1968
1968 en Hongrie
Sport en août 1968
Sport en septembre 1968